Esta é uma lista de pessoas que apareceram nos selos postais da Espanha. Cada entrada inclui a primeira data de aparecimento em um carimbo.

A 

 Abd ar-Rahman II 1986, Emir de Córdoba
 Abd-ar-Rahman III 1991, Califa de Córdoba
 José de Acosta 1967, missionário jesuíta e naturalista da América Latina
 Tomás de Acosta y Hurtado de Mendoza 1976, Governador da Costa Rica
 Esopo 1959, autor conhecido pelo gênero de fábulas
 Agnes de Roma 1969, São
 Pierre d'Ailly 1986, teólogo francês, astrólogo e cardeal
 Marguerite Marie Alacoque 1957, freira católica romana francesa e mística
 Leopoldo Alas 1996, Autor
 Isaac Albéniz 1960, Compositor
 Rafael Alberti 2001, poeta
 Vicente Aleixandre 1985, Prêmio Nobel de Literatura 1977
 Mateo Alemán 1947, Autor
 Papa Alexandre VI 1991, Papa
 Infante Alfonso, Príncipe das Astúrias 1926
 Alfonso I de Aragão 2004, rei
 Alfonso II das Astúrias 1961, rei
 Alfonso III das Astúrias, 1961, rei
 Alfonso VI de Leão e Castela 2009, rei
 Alfonso VII de Leão e Castela 1986, rei
 Alfonso IX de Leão 1988, rei
 Alfonso X de Castela 1965, rei
 Alfonso XII 1873, rei
 Alfonso XIII 1889, rei
 Diego de Almagro 1964, Conquistador
 Almanzor 2002, Governante do Al-Andalus Muçulmano
 Francisco Alonso 1983, Compositor
 Manuel Alonso Martínez 1988, jurista
 Fadrique Álvarez de Toledo, 4º Duque de Alba 1965, Almirante
 Rafael Álvarez Sereix 1990, Engenheiro
 Amadeo I 1872, rei
 Manuel de Amat y Juniet 1966, administrador colonial
 Carmen Amaya 1964, dançarina de flamenco
 José de Anchieta 1965, Missionário no Brasil
 Santo André 1963, apóstolo cristão
 Agustina de Aragón 1968, Heroína
 Conde de Aranda 1998, estadista
 Julián Arcas 2010, guitarrista e compositor clássico espanhol
 Arquimedes 1963, matemático, físico, engenheiro, inventor e astrônomo grego
 Concepción Arenal 1933, escritora e ativista feminista espanhola
 Ataúlfo Argenta 1985, Maestro e pianista
 Aristóteles 1986, Filósofo
 Carlos Arniches 1966, autor
 Asclépio 1948, deus grego
 Max Aub 2003, Autor
 Aureliano 2010, imperador romano de 270 a 275
 Averroes 1967, polímata andaluz-muçulmano
 João de Ávila 1970, Místico
 Francisco Ayala 2010, Escritor
 Gumersindo de Azcárate 1933, filósofo, jurista e político espanhol
 Azorín 1986, Autor

B 

 Jaime Balmes 1974, filósofo
 Balthasar 1960, um dos três Reis Magos
 Balthasar Charles, príncipe das Astúrias 1959, filho do rei Filipe IV da Espanha e III de Portugal
 Rodrigo de Bastidas 1960, Conquistador
 Pío Baroja 1978, Autor
 Álvaro de Bazán 1966, Almirante
 Infanta Beatriz de Espanha 1926
 Gustavo Adolfo Bécquer 1970, poeta
 Sebastián de Belalcázar 1961, Conquistador
 Alexander Graham Bell 1976, inventor de Brithis
 Andrés Bello 1982, humanista venezuelano, poeta
 Luis Antonio Belluga e Moncada 1963, cardeal
 Juan Belmonte 1971, toureiro espanhol
 Jacinto Benavente 1966, Prêmio Nobel de Literatura em 1922
 São Bento 1981, santo italiano
 Mariano Benlliure, Escultor
 Alonso Berruguete 2007, Pintor
 Jean de Béthencourt 1967, explorador francês das Ilhas Canárias
 Miguel Biada 1974, pai da primeira ferrovia na Espanha
 Vicente Blasco Ibáñez 1931, Autor
 Juan Francisco da Bodega e Quadra 1967, oficial da Marinha peruana
 Simón Bolívar 1978, Líder da bem-sucedida luta pela independência da América Espanhola
 Ramón de Bonifaz 1947, Almirante
 Princesa Maria Mercedes de Bourbon-Duas Sicílias 2000, Mãe do rei Juan Carlos I
 Louis Braille 2009, Inventor de Braille
 Juan Bravo Murillo 2003, economista
 Tomás Bretón 1982, Compositor
 Luis Buñuel 1994, cineasta

C 

 Fernán Caballero 1979, autor
 Álvar Núñez Cabeza de Vaca 1960, Explorer
 Antonio de Cabezón 1985, Compositor
 Artur de Sacadura Cabral 1930, pioneiro da aviação portuguesa
 Joseph Calasanctius 1967, São
 Pedro Calderón da Barca 1950, Autor
 Camarón de la Isla 1996, cantora de flamenco
 Clara Campoamor 1988, Feminista
 Ramón de Campoamor e Campoosorio 1977, Poeta
 Conde de Campomanes 1992, estadista
 Benedetta Canals 1978, modelo de Picasso
 Alonso Cano 1969, Artista
 Carlos Cano 2001, cantor
 Antonio Cánovas del Castillo 1997, político
 Ramón Carande 1987, historiador econômico
 La Señora de Carvallo 1973, Aristocrata
 Pablo Casals 1976, Violoncelista
 Bartolomeu das Casas 1946, Padre Dominicano
 Casilda de Toledo 1962, São
 Casper 1960, um dos três Reis Magos
 Castelao 1986, escritor e político galego
 Emilio Castelar 1931, político
 Carlos María de Castro 2010, arquiteto, engenheiro e urbanista
 Rodrigo de Castro 2001, cardeal
 Rosalía de Castro 1968, poeta galego
 Guillén de Castro y Bellvis 1970, Autor
 Manuel de Castro y Padilla 1966, Conquistador
 Miguel A. Catalán 1994, Espectroscopista
 Catarina de Alexandria 1962, Saint
 Camilo José Cela 2003, Prêmio Nobel de Literatura 1989
 Ildefons Cerdà 2010, Planejador urbano
 Luis Cernuda 2002, poeta
 Miguel de Cervantes 1905, Autor
 Rosa Chacel 2007, autor
 Ruperto Chapí 1984, Compositor
 Carlos I da Espanha 1958
 Carlos II da Espanha 1979, rei
 Carlos III da Espanha 1977, rei
 Carlos IV da Espanha 1978, rei
 Charlie Chaplin 1989, Ator
 Ñuflo de Chaves 1961, Conquistador
 Segundo de Chomón 1994, Realizador
 Maria Christina da Áustria 1986, rainha regente
 Maria Christina das Duas Sicílias 1965, rainha regente
 São Cristóvão 1962, São
 Cosme Damián de Churruca e Elorza 1976, oficial da Marinha
 El Cid 1962, líder militar
 Juan da Cierva 1939, Inventor
 Josep Clarà 1978, Escultor
 Anthony Mary Claret 1951, São
 Christopher Columbus 1930, Navegador
 Carmen Conde 2007, Autor
 Carolina Coronado 1977, Autor
 Hernán Cortés 1988, Conquistador
 Juan de la Cosa 1987, Explorer
 Joaquín Costa 1931, político
 Gago Coutinho 1930, pioneiro da aviação portuguesa
 Infanta Maria Cristina da Espanha 1926, Infanta
 Infanta Cristina, Duquesa de Palma de Maiorca 1983, Infanta
 Marie Curie 2011, Físico e químico
 Cybele 1961, deificação frígia da Mãe Terra

D 

 Gala Dalí 1994, esposa de Salvador Dalí
 Salvador Dalí 1994, Pintor
 Rubén Darío 1967, poeta nicaragüense
 Charles Darwin 2009, naturalista inglês
 Benito Daza de Valdés 1965, Oftalmologista
 Bernal Díaz del Castillo 1985, Conquistador
 Gerardo Diego 1996, poeta
 São Domingos de Calzada 2009, São
 São Domingos de Guzmán 1965, São
 São Domingos de Silos 1997, São
 Juan Donoso Cortés 1965, autor

E 

 Egeria (peregrino) 1984, mulher que fez uma peregrinação à Terra Santa por volta de 381–384
 Juan Sebastián Elcano 1976, Navegador
 Infanta Elena, Duquesa de Lugo 1984
 Fausto Elhuyar 1983, químico
 Juan José Elhuyar 1983, químico
 Alonso de Ercilla 1980, autor
 Josemaría Escrivá 2000, fundador do Opus Dei
 Miguel Hilarión Eslava 1978, Compositor
 Concha Espina 1970, autor
 Salvador Espriu 1986, poeta catalão
 José de Espronceda 1972, Autor
 Antonio María Esquivel 1995, Pintor

F 

 Manuel de Falla 1947, compositor de música clássica
 Benito Jerónimo Feijóo e Montenegro 1947, Monge e estudioso
 Felipe, Príncipe das Astúrias 1977, Príncipe
 Pablo Teodoro Fels 1930, pioneiro da aviação argentina
 Fernando II de Aragão 1938, rei
 Fernando III de Castela 1948, rei
 Fernando VI da Espanha 1978, Rei
 Fernando VII da Espanha 1973, rei
 Cardeal-Infante Ferdinand da Áustria 1962, Governador dos Habsburgos Holanda
 Fernán González de Castela 1972, Primeira contagem independente de Castela
 Gregorio Fernández 1937, Escultor
 Manuel Fernández Caballero 1982, Compositor
 Gonzalo Fernández de Córdoba 1958, general espanhol
 Leandro Fernández de Moratín 1961, poeta
 Evaristo Fernández de San Miguel 1977, Nobre
 Bernardino Fernández de Velasco, 14º Duque de Frías 1995, Primeiro Ministro da Espanha em 1838
 Jaume Ferran i Clua 1952, bacteriologista e sanitário
 Vicente Ferrer Moncho 2010, Filantropo
 Miguel Fleta 1997, Tenor
 Lola Flores 1996, cantora, dançarina e atriz
 Federico Flórez 1977, Aristocrata
 Fofó (Alfonso Aragón) 1998, Palhaço de TV
 Ánxel Fole 1997, Autor
 Mariano Fortuny 1955, Pintor
 Francisco de Assis 1970, Santo
 Francis Xavier 1952, Santo
 Francisco Franco 1939, ditador fascista
 José Francos Rodríguez 1936, jornalista
 Fruela I das Astúrias 1961, rei

G 

 José Maria Gabriel e Galán 1970, Autor
 Lorenzo Galíndez de Carvajal 1995, cronista
 Beatriz Galindo 1968, médica e educadora
 Bernardo de Gálvez 1976, líder militar
 José de Gálvez 1963, funcionário colonial
 Ángel Ganivet 1998, Autor
 Juan de Garay 1962, Conquistador
 Diego García de Paredes 1963, Conquistador
 Federico García Lorca 1980, Autor
 Joaquín García Morato 1945
 Francisco García Santos 1931
 Pedro de la Gasca 1962, Bispo
 Antoni Gaudí 1975, arquiteto
 Antonio Gil y Zárate 1995, dramaturgo e pedagogo
 Dagoberto Godoy 1930, pioneiro da aviação chilena
 Manuel de Godoy, príncipe da paz em 2002, primeiro ministro, aparece caricaturado
 Alejandro Goicoechea 1995, cofundador da empresa Talgo
 Gertrudis Gómez de Avellaneda 1977, Autor
 Ramón Gómez de la Serna 1972, Autor
 Luis de Góngora 1961, poeta
 Francisco de Goya 1930, Pintor
 Mariano Goya 1958, Neto de Francisco de Goya
 Baltasar Gracián 2001, Autor
 Enrique Granados 1967, Compositor
 El Greco 1961, pintor grego
 Juan Gris 1986, pintor e escultor
 Jacinto Guerrero 1983, Compositor
 Maria Guerrero 1998, Atriz
 Jorge Guillén 1993, poeta
 Jesús Guridi 1983, Compositor
 Antonio Gutiérrez de Otero e Santayana 1979, Tenente-General
 Carlos Gutiérrez de los Ríos 1958, embaixador
 José Gutiérrez Solana 1972, Pintor

H 

 Carlos Haya 1945, Médico
 Ibn Hazm 1986, poeta andaluz-árabe
 Diego de Henares 1968, Conquistador
 Miguel Hernández 1995, Poeta
 Henrique II de Castela 1985, rei
 Henrique III de Castela 1988, rei
 Juan de Herrera 1973, arquiteto
 Hosius de Corduba 1974, bispo de Córdoba

I 

 Carlos Ibáñez de Ibero 1991, Geral
 Francisco Iglesias Brage 1930, pioneiro da aviação espanhola
 Pablo Iglesias Posse 1931, fundador do Partido Socialista dos Trabalhadores Espanhóis
 Inácio de Loyola 1955, São
 Saint Ildephonsus 1967, Saint
 José María Iparraguirre 1981, poeta basco
 Isabel II 1850, rainha
 Isabel I de Castela 1937, Rainha
 José Isbert 1996, Ator
 Isidoro de Sevilha 1986, Santo
 Isidore, o Trabalhador 1983, Santo

J 

 São Tiago 1937, apóstolo
 Tiago I de Aragão 1963, rei
 Jerome 1962, Saint
 Jesus 1931, figura central do cristianismo
 Ignacio Jiménez 1930, pioneiro da aviação espanhola
 Juan Ramón Jiménez 1970, Prêmio Nobel de Literatura em 1956
 Francisco Jiménez de Cisneros 1963, Inquisidor
 Carlos Jiménez Díaz 1998, médico
 Gonzalo Jiménez de Quesada 1962, Conquistador
 Rodrigo Jiménez de Rada 1970, Bispo
 Joana de Castela 2005, rainha
 João da Áustria 1938, líder militar
 João Batista 1963, Pregador
 João Bosco 1982, São
 João da Cruz 1942, místico espanhol
 João de Deus 1950, santo espanhol-português
 John de Ribera 1970, São
 João XXII 1962, Papa
 João Paulo II 1989, Papa
 São José de 1955, marido da Virgem Maria
 Gaspar Melchor de Jovellanos 1933, autor
 Jorge Juan y Santacilia 1974, matemático
 Infante Juan, Conde de Barcelona 1993, Pai de Juan Carlos I
 Juan Carlos I da Espanha 1975, rei
 Juan de Juni 1978, escultor franco-espanhol

K 

 Helen Keller 1980, autora americana
 Victoria Kent 1990, advogada
 Alfredo Kindelán 1980, Aviador
 Alfredo Kraus 2000, Tenor

L 

 Andrés Laguna 1967, médico humanista, farmacologista e botânico
 Juan V de Lanuza 1984, Justiça de Aragão
 Léon Felipe 1985, poeta
 Duque de Lerma 1962, favorito de Filipe III de Espanha
 Alejandro Lerroux 1936, político
 Letizia, princesa das Astúrias 2004, princesa consorte
 Blas de Lezo 1961, Almirante
 Charles Lindberg 1930, aviador, autor, inventor e explorador americano
 Amalia de Llano 1977, Escritor
 Ramon Llull 1963, Filósofo
 Félix Máximo López 1973, Compositor
 Miguel López de Legazpi 1953, Conquistador
 Vicente López y Portaña 1973, Pintor
 José Luis López Sánchez-Toda 1998, Gravador
 José Luis López Vázquez 2010, Ator
 Diego de Losada 1968, Conquistador
 Francisco Loscos Bernal 1986, Botânico
 Luís I da Espanha 1978, rei
 Saint Louis Bertrand 1965, Saint
 Luís de Granada 1988, Autor
 Benito Loygorri 1980, Aviador
 Torcuato Luca de Tena y Álvarez Ossorio 1936, jornalista
 Frei Luis de Leão 1953, poeta
 Auguste e Louis Lumière 1995, cineastas
 Pablo Luna 1984, Compositor

M 

 Antonio Machado 1978, Poeta
 Victorio Macho 1987, Escultor
 Mariano Salvador Maella 2007, Pintor
 Maria Josepha Amalia da Saxônia 1973, Rainha
 María de Maeztu 1989, Educadora
 Maria Madalena 1954, Saint
 Mara Micaela 1952, Saint
 Ferdinand Magellan 1988, Navegador
 Maimonides 1967, um dos maiores estudiosos da Torá de todos os tempos
 Alessandro Malaspina 1993, oficial da Marinha, nascido na Itália
 Andrés Manjón 1989, Frade
 Manolete 1997, Toureiro
 Antonio Manso Fernández 1998, Gravador
 Ausiàs março de 1997, Poeta
 Jaime de Marichalar, duque de Lugo 1996, marido separado da infanta Elena
 Jorge Manrique 1979, poeta
 José Martí 1995, herói nacional cubano
 José Manso de Velasco, 1º Conde de Superunda 1966, Governador do Chile
 Gregorio Marañón 1979, Médico
 Maria Josepha Amalia da Saxônia 1973, rainha consorte
 Santa Maria Micaela do Santíssimo Sacramento 1952, Freira
 Infanta Margarita 1961
 Marcial 1974, poeta latino
 Carmen Martín Gaite 2008, autora
 Vicente Martín y Soler 2004, Compositor
 Esteban José Martínez Fernández e Martínez da Serra 1967, Explorer
 José María Mathé Aragua 1996, Coronel
 Maria (mãe de Jesus) 1954
 São Mateus 1974, Evangelista
 São Maurício 1961, São
 Melchior 1969, um dos Magos que aparece no Evangelho de Mateus
 Alonso de Mendoza 1962, Conquistador
 Antonio de Mendoza 1966, Conquistador
 Pedro Menéndez de Avilés 1960, Almirante
 Marcelino Menéndez Pelayo 1954, autor
 Ramón Menéndez Pidal 1971, Filólogo
 Menipo 1959, cínico e satírico
 Mercúrio (mitologia) 1959, Messenger e um deus do comércio
 Gabriela Mistral 1989, poeta chilena
 Gabriel Miró Ferrer 1981, Autor
 María Moliner 1991, Lexicógrafo
 Alejandro Mon y Menéndez 2002, Ministro
 Jean Monnet 1988, arquiteto da União Europeia
 Maria Dolores de Alfonso e Aldama, marquesa de Montelo 1977, aristocrata
 Narcís Monturiol 1987, inventor do primeiro submarino acionado por motor de combustão
 Sebastián de Morra 1999, modelo de Velázquez
 Francisco Antonio Mourelle 1967, Explorer
 Miguel Moya Ojanguren 1936, jornalista
 Claudio Moyano 2009, político
 Xavier Maria de Munibe e Idiáquez 1985, Figura do Iluminismo
 Bartolomé Esteban Murillo 1959, pintor
 José Celestino Mutis 1993, Botânico

N 

 Antonio de Nebrija 1946, escreveu uma gramática da língua castelhana
 Peter Nolasco 1963, Santo
 Vasco Núñez de Balboa 1988, Conquistador

O 

 Severo Ochoa 1994, Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1959
 Ambrosio O'Higgins, marquês de Osorno 1969, governador colonial
 Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares, favorito e ministro real
 Onuphrius 1963, Santo
 Juan de Oñate 1998, Explorer
 Francisco de Orellana 1965, Conquistador
 Alfonso de Orleáns 1980, Aviador
 Joan Oró 2008, Bioquímica
 José Ortega e Gasset 1980, Filósofo
 Enrique de Ossó y Cercelló 1977, santo, professor e fundador do "EUPO", um dos departamentos de ensino da Universidade de Oviedo, Astúrias.

P 

 Maria Pacheco 1968, Heroína
 José Padilla 1990, Compositor
 Antonio Palacios 1975, Arquiteto
 Emilia Pardo Bazán 1972, Autor
 Mariano Pardo de Figueroa 1944, Autor
 São Pascal 1997, São
 São Paulo 1963, São
 Paulo VI 1963, Papa
 Pelágio das Astúrias 1997, fundador do Reino das Astúrias
 José María Pemán 1997, Escritor
 Juan Perez (frade) 1987, companheiro de Cristóvão Colombo
 Ramón Pérez de Ayala 1980, Autor
 Benito Pérez Galdós 1971, autor
 São Pedro 1961, apóstolo
 Pedro de Alcântara 1976, São
 Filipe II da Espanha 1961, rei
 Filipe III de Espanha 1979, rei
 Filipe IV da Espanha 1979, rei
 Filipe V da Espanha 1978, rei
 Francisco Pi y Margall 1931, político
 Pablo Picasso 1978, Pintor
 Mariana de Pineda Muñoz 1933, heroína nacional espanhola
 Martín Alonso Pinzón 1930, Navegador
 Vicente Yáñez Pinzón 1930, Navegador
 Francisco Piquer 2002, fundador do primeiro Mont de Piété na Espanha
 Pio XII 1928, Papa
 Francisco Pizarro 1964, Conquistador
 Josep Pla 1994, autor
 Platão 1998, filósofo grego
 Juan Ponce de León 1960, Explorer
 Isabel Porcel 1958, esposa de Antonio Porcel
 Gaspar de Portolà 1986, Explorer
 Pedro Poveda Castroverde 1974, Saint
 Indalecio Prieto 1983, político
 José Antonio Primo de Rivera 1938, fundador da festa Falange Española
 Miguel Primo de Rivera 1970, Ditador

Q 

 Francisco de Quevedo 1945, Autor
 Vasco de Quiroga 1970, Bispo

R 

 São Raymond de Peñafort 1963, São
 Santiago Ramón y Cajal 1934, Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina
 Rebecca 1960, esposa de Isaac e mãe de Jacob e Esau
 Reccared II 1963, rei visigótico
 Darío de Regoyos 2008, Pintor
 Luis de Requesens 1976, governador dos Países Baixos
 Julio Rey Pastor 2000, matemático
 José de Ribera 1963, pintor
 Juan de Ribera 1960, Saint
 Antonio Ricardos 1996
 Manuel Rivadeneyra 1977, Editor
 Charlie Rivel 1997, palhaço de circo
 Ventura Rodríguez 1973, Arquiteto
 Félix Rodríguez da Fuente 1998, Ambientalista
 Joaquín Rodrigo 2001, Compositor
 Julio Romero de Torres 1965, pintor
 Wilhelm Röntgen 1967, físico alemão
 Eduardo Rosales 1974, Pintor
 Peter Paul Rubens 1962, pintor flamengo
 Ramón Rubial Cavia 2006, político do Partido Socialista dos Trabalhadores Espanhóis
 Federico Rubio y Galí 2002, médico
 Juan Ruiz de Alarcón 1950, Autor
 Manuel Ruiz Zorrilla 1933, político

S 

 Sagasta 2003, Ministro
 José de Salamanca e Mayol 1948, Ministro
 Jean-Baptiste de la Salle 1979, Saint
 Nicolás Salmerón 1931, político
 Francisco Salzillo 1983, Escultor
 José de San Martín 1978, general argentino
 Evaristo Fernández de San Miguel 1977, Nobre e ministro
 Sancho VI de Navarra 1981, rei
 Sancho Ramírez 1994, rei de Aragão
 Luis de Santángel 1991, ministro das Finanças
 Alberto Santos-Dumont 1930, aviador brasileiro
 Ángel Sanz Briz 1998, diplomata durante a Segunda Guerra Mundial que ajudou a salvar muitos judeus húngaros
 Pablo de Sarasate 1977, violinista e compositor
 Luis José Sartorius 1945, ministro espanhol
 São Sebastião 1962, São
 Andrés Segovia 1993, Guitarrista
 Ramón José Sender Garcés 2003, autor
 Sêneca, o jovem, 1966, filósofo
 Serapião de Argel 1962, Mártir pela Igreja Católica
 Junípero Serra 1963, frade franciscano
 José Serrano (compositor) 1984, Compositor
 Jose Maria Sert 1966, Pintor
 Michael Servetus 1977, Médico
 Pablo Sidar 1930
 Sofia da Grécia 1975, rainha consorte
 Antonio Soler 1983, Compositor
 Salomão 1999, Rei
 Fernando Sor 1985, guitarrista e compositor
 Joaquín Sorolla 1953, pintor
 Hernando de Soto 1960, Explorer
 Santo Estêvão 1970, Protomartyr

T 

 Francisco Tárrega 1977, Guitarrista e compositor
 Franciscus de Tassis 1988, Correio Geral Imperial
 Juan de Tassis e Peralta, 2º Conde de Villamediana 1991, poeta
 Teresa de Ávila 1962, Santa
 Francisco de Toledo 1964, Conquistador
 Tirso de Molina 1950, Autor
 Ticiano 1978, Pintor
 Tomás de Aquino 1962, Saint
 Fray Toribio 1991, Chefe dos primeiros doze missionários nas Américas
 Gonzalo Torrente Ballester 2010, autor
 Leonardo Torres y Quevedo 1956, Engenheiro
 Luis Tosar 2010, Ator
 Trajano 1974, Imperador do Império Romano
 Josep Trueta 1997, Médico
 Benjamin of Tudela 1998, explorador medieval
 São Turíbio 1964, São
 Joaquín Turina 1983, Compositor

U 

 Miguel de Unamuno 1970, Filósofo
 Pablo Uranga 1971, Pintor
 Andrés de Urdaneta 1965, frade agostiniano
 Miguel Antonio de Ustariz 1972, o governador de Porto Rico

V 

 Pedro de Valdivia 1969, Conquistador
 Ramón del Valle-Inclán 1966, autor
 Juan Valera y Alcalá-Galiano 1995, autor
 Francisco Vázquez de Coronado 1976, Explorer
 Juan Vázquez de Mella, político
 Inca Garcilaso de la Vega 1980, autor peruano
 Lope de Vega 1935, autor
 Diego Velázquez 1959, Pintor
 Jacint Verdaguer 1977, Poeta
 Amerigo Vespucci 1987, Navegador e cartógrafo
 Juan de Villanueva 1973, arquiteto
 São Vicente de Paulo 1960, santo francês
 San Vicente Ferrer 1955, Saint
 Tomás Luis de Victoria 1985, Compositor
 Rainha Victoria Eugenia 1926, rainha consorte
 Francisco Villaespesa 1979, Autor
 Juan de Villanueva 1973, arquiteto
 Francisco de Vitória 1987, Filósofo
 Amadeo Vives 1971, Compositor
 Juan Luis Vives 1992, Humanista
 Pedro Vives 1980, Aviador
 Vulcano (mitologia) 1959, Deus do fogo benéfico e dificultador

W 

 Rachel Weisz 2010, Atriz
 Wilfred o peludo 1978, conde de Barcelona

X 

 Margarita Xirgu 1992, Atriz

Y 

 Manuel de Ysasi 1979, empresário da empresa e diplomata Ysasi & Co vinho e xerez

Z 

 Maria Zambrano 1993, Filósofa
 Abū Ishāq Ibrāhīm al-Zarqālī 1986, matemático árabe-andaluz
 Zenobia 2010, rainha síria do Império Palmyrene
 José Zorrilla y Moral 1995, Poeta e dramaturgo
 Secundino Zuazo 1975, Arquiteto
 Ignacio Zuloaga 1947, pintor
 Juan de Zumárraga 1970, bispo
 Francisco Zurbarán 1962, Pintor

Listas de pessoas em selos